L'expression « Loi juive » - parfois plus simplement la « Loi » - peut faire référence à plusieurs concepts :

La Torah (en hébreu , « instruction » traduit en grec ancien par  – ho Nomos –, « la Loi »), l'enseignement divin transmis par Moïse au travers de ses cinq livres, connue également comme la « Loi de Moïse »
 La  Torah orale ou « Loi orale »
 Les 613 commandements contenus dans la Torah, selon le Talmud
La Halakha (hébreu הלכה « voie »), ensemble des prescriptions, coutumes et traditions juives

Voir aussi 
Tables de la Loi
Ancien Testament

Références 

Loi ou rituel du judaïsme
Loi mosaïque